Смешанная сборная Чехии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Чехию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Чехии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 Чехия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Чехии

См. также 
 Мужская сборная Чехии по кёрлингу
 Женская сборная Чехии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу
 Сборная Чехии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Чехии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Чехии по кёрлингу

Чехия
Кёрлинг в Чехии
Кёрлинг